Saint-Vrain ist der französische Name des hl. Veranus von Cavaillon

Mehrere französische Gemeinden sind nach ihm benannt:
 Saint-Vrain (Essonne)
 Saint-Vrain (Marne)
 Saint-Véran im Département Hautes-Alpes

Mehrere geographische Objekte im US-Bundesstaat Colorado tragen seinen Namen:
 St. Vrain County
 Saint Vrain Creek
 Kernkraftwerk Fort St. Vrain 

Personen
 Denis Vrain-Lucas